Футбольный клуб «Иристон»:
 «Иристон» (Моздок) — название ФК «Моздок» в 1968—1995 годах.
 «Иристон» (Владикавказ) — название ФК «Владикавказ» в 1993—2000 годах.